Cieki w Polsce
 Szklarnik – potok, dopływ Pławny
 Szklarnik – potok, dopływ Bystrzycy

Przypisy